Ez egy lista a világ fővárosairól népesség szerint. A függő területek és a vitatott státuszú területek dőlt betűvel vannak jelölve.

Lista

Jegyzetek

Irodalom

 Népesség